Сатаван () — атолл в Тихом океане. Входит в состав островов Номои (Мортлок), являющихся частью Каролинских островов. Административно входит в штат Чуук Федеративных Штатов Микронезии. Население атолла на 2000 год составило 2935 человек.

География 

Координаты атолла , площадь вместе с лагуной — 419 км², площадь островов — 4,6 км².

История 
Во время Второй мировой войны на атолле находился японский аэродром.

Административное деление 
Атолл разделён на 4 муниципалитета, названных в соответствии с основными островами атолла:

 Сатаван () — восточный;
 Та () — южный;
 Кутту () — западный;
 Мох () — северный.

Сатаван и Та объединяются в группу под названием Нижние Мортлоки (), а Кутту и Мох — Средние Мортлоки ().

Примечания

Ссылки 
  The two distinct island groups named «Mortlock Islands»
 

Каролинские острова
Острова Австралии и Океании
Острова Федеративных Штатов Микронезии
Атоллы